Сопвич:

 Сопвич — британская компания, разработчик и производитель самолётов и мотоциклов.
 Сопвич Томас - британский пионер авиации, лётчик, инженер и авиаконструктор
 Сопвич Кэмел — британский одноместный истребитель времен Первой мировой войны.